Dvirkivschyna () es un pueblo de Ucrania, situado en la región de Yahotynskyi del Óblast de Kiev, a 96 kilómetros de la capital ucraniana.

Es conocida por ser el lugar de nacimiento del futbolista del Dinamo Kiev Andriy Shevchenko.

Localidades del óblast de Kiev